Ekran (satelliet), een serie Russische tv-omroepsatellieten gelanceerd tussen 1976 en 2001
Ekran (televisiestudio), een Russische televisiestudio van 1968 tot 1994